Cane kan syfta på:

 Cane (TV-serie) – en amerikansk TV-serie från 2007

Geografi

Honduras 

 Cane (kommun), Departamento de La Paz, 
 Cane (ort), Departamento de La Paz,